200 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i finał miały miejsce 7 grudnia.

Mistrzem świata został Koreańczyk Park Tae-hwan, który w finale ustanowił nowy rekord mistrzostw i Azji (1:41,03). Srebrny medal wywalczył Chad le Clos reprezentujący Republikę Południowej Afryki (1:41,65). Brąz zdobył Rosjanin Aleksandr Krasnych, uzyskawszy czas 1:41,95.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 09:41 czasu lokalnego.

Finał 
Finał odbył się o 19:23 czasu lokalnego.

Przypisy 

M